Kanton Lunéville-Nord
 Kanton Lunéville-Sud